— составленный в Средние века список величайших поэтов Японии. Существует также список величайших поэтесс периода Камакура, составленный из придворных дам —  Нё: бо: сандзю: роккасэн.

Список поэтов 
 Какиномото-но Хитомаро 
 Ки-но Цураюки 
 Осикоти-но Мицунэ 
 Исэ 
 Отомо-но Якамоти 
 Ямабэ-но Акахито 
 Аривара-но Нарихира 
 Хэндзё 
 Сосэй 
 Ки-но Томонори 
 Сарумару-но Тайфу 
 Оно-но Комати 
 Фудзивара-но Канэсукэ 
 Фудзивара-но Асатада 
 Фудзивара-но Ацутада 
 Фудзивара-но Такамицу 
 Минамото-но Кинтада 
 Мибу Тадаминэ 
 Сайгу-но Нёго  / Киси Дзёо 
 Онакатоми-но Ёритомо 
 Фудзивара-но Тосиюки 
 Минамото-но Сигэюки 
 Минамото-но Мунэюки 
 Минамото-но Санэакира 
 Фудзивара-но Киётада 
 Минамото-но Ситаго 
 Фудзивара-но Окикадзэ 
 Киёхара-но Мотосукэ 
 Саканоуэ-но Корэнори 
 Фудзивара-но Мотодзанэ 
 Онакатоми-но Ёсинобу 
 Фудзивара-но Накафуми 
 Тайра-но Канэмори 
 Мибу-но Тадами 
 Кодай-но Кими 
 Накацукаса

Список поэтесс 
 Оно-но Комати 
 Исэ 
 Накацукаса 
 Киси Дзёо 
 Укон 
 Фудзивара-но Митицуна-но хаха (мать Фудзивары-но Митицуны) 
 Ума-но Найси 
 Акадзомэ Эмон 
 Идзуми Сикибу 
 Кодай-но Кими 
 Мурасаки Сикибу 
 Косикубу-но Найси 
 Исэ-но Тайфу 
 Сэй Сёнагон 
 Дайни-но Самми 
 Такасина-но Киси 
 Юси Найсинно-кэ-но Кии 
 Сагами 
 Сикиси-найсинно 
 Кунай-кё 
 Суо-но Найси 
 Фудзивара-но Тосинари-но мусумэ (дочь Фудзивары-но Тосинари) 
 Тайкэнмонъин-но Хорикава 
 Гисюмонъин-но Танго 
 Каёмонъин-но Этидзэн 
 Нидзёин-но Сануки 
 Кодзидзю 
 Готобаин-но Симоцукэ 
 Бэн-но Найдзи 
 Го-Фукакусаин-но Сёсё-но Найси 
 Импумонъин-но Тайфу 
 Цутимикадоин-но Косайсё 
 Хатидзёин-но Такакура 
 Фудзивара-но Тикако 
 Сикикэнмонъин-но Микусигэ 
 Сохэкимонъин-но Сёсё

См. также 
 Шесть бессмертных

Примечания

Литература 

 Комментарий и интерпретация тридцати шести бессмертных поэтов» Цяньшэн Ёсихидэ (1903 г.)
 Издательство "Тридцать шесть бессмертных" Издательство обычаев и картин (1917 г.)
 Конференция по рисованию и публикацию изображений "Тридцать шесть бессмертных поэтов" (1918 г.)

 "Сказка тридцати шести поэтов" Сунхуатанг Чжаочэн (1918)

Поэты Японии
Литература на японском языке